Le tournoi de tennis Nordic Light est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Stockholm du 8 au .

Katarina Srebotnik remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Myskina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Émilie Loit et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Nordic Light
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Nordic Light
Sport en Suède en 2005
Compétition de tennis en Suède
Tennis en août 2005